Спортсмены Марокко впервые приняли участие в летних Олимпийских играх в Риме в 1960 году и с тех пор не пропустила ни одной летней Олимпиады, кроме Игр в Москве в 1980 году. На зимних Олимпийских играх марокканские спортсмены дебютировали в 1968 году в Гренобле и, пропустив затем три зимние Олимпиады, вернулись только в 1984 году на Играх в Сараево, однако начиная с Олимпиады в Лиллехаммере в 1994 году, марокканские спортсмены вновь прекратили участвовать в зимних Олимпийских играх, но затем приняли участие в зимних Олимпиадах в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году. 

За время выступления на Олимпийских играх марокканские спортсмены завоевали 24 олимпийских медали: 7 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых. Все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх в соревнованиях по лёгкой атлетике (20 медалей) и боксу (4). Самыми успешными марокканскими спортсменами являются Хишам Эль-Герруж (2 золота и 1 серебро), и Саид Ауита (1 золото и 1 серебро). По количеству медалей самыми успешными для марокканцев стали Игры 2000 года в Сиднее (5 наград). По 2 золота они выиграли в 1984 и 2004 годах.

Национальный олимпийский комитет Марокко был образован в 1959 году.

Медалисты

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Марокко на официальном сайте Олимпийского движения